Лепа:

Фамилия 
 Лепа, Альфред Карлович (1896—1938) — советский партийный и государственный деятель, революционер.
 Лепа, Мартин (род. 1976) — эстонский футболист.

 Лёпа, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — украинский футболист.

Псевдоним 
 Лепа Брена (Фахрета Яхич-Живоинович, род. 1960) — югославская и боснийская певица, актриса и продюсер.

Топоним 
 Лепа — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.